Аракажу:
 Аракажу — город в Бразилии, столица штата Сержипи.
 Аракажу — агломерация в Бразилии, в штате Сержипи
 Аракажу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сержипи.
 Аракажу — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Аракажу, Бразилия. 
 Аракажу — международный аэропорт штата Сержипи в Бразилии.